Manoliu este un nume de familie și se poate referi la:

 Alexandru Manoliu (1908-1942), pilot român de aviație
 Constantin Manoliu (1890-1946), general român
 Dan Manoliu (n. 1962), senator român
 Gheorghe Manoliu (1888-1980), general româ
 Ioan Manoliu, militar român
 Lia Manoliu (1932-1998), atletă română
 Maria Manoliu-Manea (n. 1934), lingvistă americană de origine română
 Petru Manoliu (1903-1976), romancier, eseist, traducător și editor de ziar român

Nume de familie românești